Ivars Liepa – ex cestista lettone
 Maris Liepa – ballerino e direttore artistico sovietico
 Peter Liepa – programmatore ed ex-designer di videogiochi canadese